Чемпионат Румынии по футболу 1992/1993 годов — 76-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1992/1993
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1992 году
Спорт в Румынии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993